Hughes County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hughes County (Oklahoma)
Hughes County (South Dakota)